Als Ehrenrolle (AE ; BE ) wird ein Verzeichnis bezeichnet, in das besonders verdiente Persönlichkeiten aufgenommen werden. Dies geschieht, um diese besonders auszuzeichnen beziehungsweise zu ehren. Bei lebenden Personen umfasst die Ehrung in der Regel die Verleihung einer Ehrenurkunde. Geehrt werden herausragende Leistungen beispielsweise in Sport, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft oder beim Militär.

Etymologie 
Der Begriff stammt ab vom Wort Ehre sowie Schriftrolle, der typischen Buchform des Altertums. Noch im Mittelalter wurden Schriftrollen aus Pergament (Bild) vor allem für Verzeichnisse in der Verwaltung verwendet. Ein ähnlicher Begriff ist die Stammrolle, insbesondere die Truppenstammrolle, also die Personalliste einer militärischen Einheit, beispielsweise einer Kompanie.

In der heutigen Zeit sind Ehrenrollen natürlich kaum noch Schriftrollen aus Pergament, häufig noch nicht einmal mehr Listen auf Papier, sondern zumeist über das Internet abrufbare Dateien. Es gibt aber auch Roll of Honours aus Stein, Glas oder Metall, vor allem bei militärischen Gedenkstätten, wie beispielsweise beim Mahnmal für die Erschossenen bei Woeste Hoeve oder dem Vietnam Veterans Memorial in Washington.

Beispiele 
Beispiele für Ehrenrollen sind:

 Ehrenrolle der Special Operations Executive (S.O.E)
 Roll of Honour für die Codebreaker von Bletchley Park
 Ehrenrolle eines Kriegerdenkmals, wie des Australian War Memorials (AWM)

Variationen 
Vergleichbar zu Ehrenrollen sind Ehrentafeln, Ehrenhallen, Ruhmeshallen () oder „Ruhmeswege“ (). Beispiele sind:

 Hall of Honor der National Security Agency (NSA)
 Hall of Fame des deutschen Fußballs
 Rock and Roll Hall of Fame
 International Bluegrass Music Hall of Fame
 Hollywood Walk of Fame
 Walk of Fame Europe
 Walk of Fame des Kabaretts
 Canada’s Walk of Fame
 Surfing Walk of Fame
 Badminton Walk of Fame
 Munich Olympic Walk of Stars

Weblinks 
 Ehrenzertifikat für Alan Turing in der Ehrenrolle von Bletchley Park
 The Bletchley Park Roll of Honour
 Roll of Honour des AWM
 NCUK Ehrenrolle des Northern Consortium of the United Kingdom, eines Zusammenschlusses von Universitäten des Vereinigten Königreichs

Einzelnachweise 

Auszeichnungen
Personenregister